Fromentières (Marne)
 Fromentières (Mayenne)